

Personnalités 

 Carl Ludwig Emmerich, orfèvre strasbourgeois actif au  ;
 Christian Emmerich (né en 1959), musicien, artiste, compositeur, auteur et comédien allemand connu sous le nom de Blixa Bargeld ;
 Frédéric-Charles-Timothée Emmerich (1786-1820), théologien ;
 Jean-Charles Emmerich, homme politique monégasque ;
 Lothar Emmerich (1941-2003), joueur de football allemand ;
 Noah Emmerich (né en 1965), acteur de cinéma américain ;
 Roland Emmerich (né en 1955), réalisateur, producteur et scénariste de cinéma germano-américain ;
 Toby Emmerich (né en 1963), producteur et scénariste de cinéma américain ;
 Ute Emmerich, productrice allemande de cinéma;
 Anne Catherine Emmerich, religieuse catholique, bienheureuse ;
 Wilhelm Emmerich (1916-1945), policier nazi.

Personnages de fiction 
Otacon alias Hal Emmerich est un personnage de jeu vidéo.

Lieux 

 Emmerich am Rhein, ville allemande située dans la province de  Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Prénom 
Emmerich est aussi un prénom. Pour les porteurs de ce prénom, voir :
 .

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme